Bruno Ferrero (ur. 1933) − francuski piłkarz
 Bruno Ferrero (1943−2006) − włoski polityk
 Bruno Ferrero (ur. 1946) − włoski salezjanin, pisarz katolicki i pedagog